Concursul muzical Eurovision 2002 s-a desfășurat la Tallinn în Estonia. Concursul a fost câștigat de Marie N (Marija Naumova) cu piesa ,,I wanna" reprezentând Letonia.

Rezultatele 

Eurovision